Alpu ist der Name verschiedener türkischer Orte:

 Alpu (Eskişehir), eine Stadt und ein Landkreis der Provinz Eskişehir

 Alpu (Diyarbakır), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Diyarbakır
 Alpu (Pozantı), ein Dorf im Landkreis Pozantı der Provinz Adana